Princ je muški član vladarske obitelji, a može značiti i:

Princ (2014.), američko-britanski film iz 2014. godine 
Princ (Mjesec), krater na Mjesecu
Prince, američki glazbenik